T3a bezeichnet
 eine Streckenführung der Linie 3 der Pariser Straßenbahn
 eine TNM-Klassifikation bestimmter Krebsarten, siehe Blasenkrebs, Nierenkrebs, Prostatakrebs
 eine Trennungseigenschaft eines topologischen Raumes, siehe T3a-Raum

T3A